Het wereldkampioenschap curling voor mannen 1960 werd van 18 tot en met 23 maart 1960 gehouden in Schotland. Net als een jaar eerder namen Canada en Schotland het tegen elkaar op. Canada won alle duels, en verlengde zo diens wereldtitel.

Overzicht 
De tweede editie van het wereldkampioenschap werd gespeeld in drie steden: de eerste wedstrijd vond plaats in Ayr, de tweede in Edinburgh en de laatste drie in Glasgow. Net als in 1959 was het Canadese team afkomstig uit Regina, en werd het geleid door Ernie Richardson. Het Schotse team, onder leiding van skip Hugh Nielson, was afkomstig uit Strathaven.

De overmacht van het meer ervaren Canadese team was nog groter dan een jaar eerder: Canada wist alle vijf de wedstrijden met duidelijke cijfers te winnen. Enkel in de eerste wedstrijd konden de Schotten de schijn opwerpen tegenstand te kunnen bieden, maar in de tweede wedstrijd (die met 14-7 verloren ging) werden de machtsverhoudingen duidelijk. Nadat ook de derde wedstrijd gewonnen werd, was de tweede wereldtitel voor Canada zeker. Ook de laatste twee wedstrijden werden door de Noord-Amerikanen gewonnen.

Groepsfase

Vijfde speelronde 
Woensdag 23 maart 1960

Eindstand

Externe links 
Officiële website Schotland 1960

Curling in 1960
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sportevenement in Edinburgh
Sportevenement in Glasgow
South Ayrshire